Суперкубок Кандиду де Оливейра 1986 года () — 8-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1985/86 «Порту» и обладатель Кубка Португалии 1985/86 «Бенфика». Первый матч в Порту закончился ничьёй со счётом 1:1, а во втором «Порту» одержал гостевую победу со счётом 4:2 и стал обладателем трофея.

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1986 на сайте zerozero.pt

1986
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1986 году
Спортивные соревнования в Лиссабоне
Спортивные соревнования в Порту
События 19 ноября
События 26 ноября
Ноябрь 1986 года